Hoplochaitophorus är ett släkte av insekter. Hoplochaitophorus ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Hoplochaitophorus